Ларс Виктор Филип Агардиус (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Норрчёпинг».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Кристианстада», где прошёл весь путь до взрослой команды. В её составе 12 апреля 2008 года дебютировал во взрослом футболе в матче второго шведского дивизиона с «Сёльвесборгом». В январе 2012 года перебрался в «Мьельбю», выступающий в Алльсвенскане, подписав контракт, рассчитанный на два года. 15 апреля дебютировал в чемпионате Швеции в матче против «Отвидаберга», появившись на поле на 75-й минуте вместо Андерса Викстрёма.

24 ноября 2014 года перешёл в «Кальмар». Первую игру в составе «красных» провёл 4 апреля 2015 года в первом туре нового чемпионата с «Хельсингборгом». По итогам сезона был удостоен награды лучшему игроку команды в сезоне.

В феврале 2020 года стал игроком итальянского «Ливорно». Единственную игру за клуб провёл 23 февраля в рамках Серии B с «Салернитаной», появившись на поле с первых минут. Затем чемпионат был прерван из-за пандемии коронавируса, в связи с чем Агардиус покинул клуб и вернулся в «Мьельбю».

9 февраля 2021 года перешёл в «Норрчёпинг», заключив контракт на два года с возможностью продления ещё на один. Первую игру за клуб провёл 20 февраля 2021 года в кубке Швеции против «Сундсвалля», появившись на поле на 73-й минуте вместо Кристофера Тело.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Норрчёпинга»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Кристианстад»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Кальмар»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Норрчёпинг»